

Sigle 
 Companhia Siderúrgica Nacional – azienda siderurgica brasiliana
  Comunidad Sudamericana de Naciones  Comunidade Sul-americana de Nações – Comunità delle Nazioni del Sudamerica, ora denominata UNASUD
 Consiglio Sanitario Nazionale
 Confederate States Navy

Codici 
 CSN – codice vettore ICAO di China Southern Airlines
 CSN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Carson City (Stati Uniti)

Musica 
 Crosby, Stills & Nash
 CSN (album), album del supergruppo Crosby, Stills & Nash

Religione 
 C.S.N. – Suore di Nazareth